

Persone
 'Alqama ibn 'Abada – poeta arabo
 Liel Abada – calciatore israeliano
 Omar Abada – cestista tunisino
 Patrick Abada – atleta francese
 Talaat Abada – taekwondoka egiziano

Altro
 Abada – animale mitologico congolese